Die Hungarian Open 2018 im Tischtennis waren das erste Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 16. bis 21. Januar 2018 im ungarischen Budapest statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Hungarian Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 20. Dezember 2019)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 20. Dezember 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Budapest
Tischtenniswettbewerb in Ungarn
Tischtennisveranstaltung 2018